Ма́нфред Ма́йрхофер (; 26 сентября 1926, Линц — 31 октября 2011, Вена) — австрийский лингвист-индоевропеист, специализировался на индоиранских языках. Классик компаративистики, убеждённый санскритоцентрист, известен своим этимологическим словарём санскрита.

Доктор философии (1951), эмерит-профессор Венского университета, член Австрийской академии наук. Иностранный член АН СССР, РАН (1988) и Американского философского общества (1992).

Биография 
Родился в семье инженера. В 1944 году окончил гимназию в Линце, был призван в трудовую армию, затем в Вермахт и направлен на Итальянский фронт. В 1945 году попал в военную тюрьму, но вскоре был освобождён британцами. Осенью 1945 года Майрхофер поступил в Грацский университет на отделение германской филологии. Изучал также философию. Вскоре, под влиянием профессора Вильгельма Бранденштейна, увлёкся сравнительной индоевропеистикой, индоиранской филологией и семитологией. В 1949 году получил докторскую степень и в 1953 году перевёлся из Грацского в Вюрцбургский университет. Осенью 1958 года стал профессором сравнительной филологии Вюрцбургского университета. В 1958 году Майрхофер принял активное участие в работе над этимологическим словарём древнеперсидского языка своего учителя Бранденштейна. Он «расширил словарный горизонт», широко используя эламитские, арамейские и др. не-персидские источники. В 1958 году увидела свет испанская версия словаря Бранденштейна, в 1964 году — немецкая (Handbuch des Altpersischen, 1964).

В 1962 году Майрхофер переехал в Саарбрюккен. С 1963 по 1966 год был профессором в Саарском университете, с 1966 года вплоть до своей отставки в 1988 году жил в Вене, заведуя Институтом общего и индоевропейского языкознания Венского университета. Занимался исследованиями по индоевропейской ономастике и гидронимике. В 1968 году Майрхофер реконструировал мидийский язык. В 1970—1972 годах состоял генеральным секретарём класса философско-филологических наук Австрийской академии наук и членом её президиума. В 1978 году опубликовал «Грамматику санскрита с языковедческим комментарием». Написанная в историческом и сравнительно-языковедческом ключе, она служит уже не одному поколению как санскритологов и индоевропеистов.

В 1980-е годы Майрхофер ввёл в научный оборот термин «Korpussprache» («язык определенного корпуса данных», применительно к древним языкам) — призванный определить бытование языка, дошедшего до нас исключительно в текстах, надписях и косвенных источниках. В зависимости от обширности данных выделяются «языки большого корпуса» — языки с богатой письменной традицией (санскрит, латынь, древнегреческий) и «языки малого корпуса», представленные в относительно крупных текстах, но сохранившиеся фрагментарно, как то древнеперсидский или готский. При этом «языки малого корпуса», дошедшие лишь в глоссах, косвенных свидетельствах, личных именах и топонимах — например, фракийский, лидийский, мессапский, фригийский — обозначаются как «реликтовые».

После смерти польского лингвиста Е. Куриловича, Майрхофер стал издателем и редактором основанной Куриловичем серии «Индоевропейская грамматика», в которой самому Майрхоферу принадлежал том по «Сравнительной индоевропейской фонологии» (был частично переведён на русский язык).

Почётный член Лингвистического общества Америки.

Награды 
 1986 — Австрийский почётный знак «За науку и искусство»
 1988 — Премия Вильгельма Гартеля
 2004 — Премия Кардинала Инницера

Работы 
 Sanskrit-Grammatik (1953), ISBN 0-8173-1285-4. («Грамматика санскрита»)
 Die Indo-Arier im alten Vorderasien, mit einer analytischen Bibliographie (1966) («Индоарии в древности на Ближнем Востоке (с аналитической библиографией)»)
 Die Rekonstruktion des Medischen, «Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse», 1968, № 1.
 Die vorderasiatischen Arier. «Asiatische Studien», 23, 1969, s. 139—154. («Ближневосточные арии»)
 Die Arier im vorderen Orient — ein Mythos? Mit einem bibliographischen Supplement. SBAkWien, 294, 3, 1974. («Арии на Ближнем Востоке — это миф? (с библиографическими дополнениями)»)
 Kurzgefasstes Etymologisches Woerterbuch des Altindischen, 4 Bde.(1976), ISBN 0-8288-5722-9. («Краткий этимологический словарь санскрита»)
 Die avestischen Namen, IPNB I/1 (Vienna, 1977). («Имена Авесты»)
 Sanskrit-Grammatik mit sprachvergleichenden Erläuterungen (1978), ISBN 3-11-007177-0. («Грамматика санскрита с языковедческим комментарием»)
 Ausgewählte kleine Schriften (1979), ISBN 3-88226-038-6.
 Die altiranischen Namen (Vienna, 1979), ISBN 3-7001-0300-X. («Древнеиранские имена»)
 Ausgewählte kleine Schriften (1979/1996), ISBN 3-88226-038-6.
 Sanskrit und die Sprachen Alteuropas (Göttingen, 1982) («Санскрит и языки Древней Европы»)
 Indogermanische Grammatik, vol. 1: Lautlehre (Heidelberg, 1986) (with Jerzy Kuryłowicz and Calvert Watkins), ISBN 3-533-03487-9
 Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen (EWAia), Heidelberg (1986—2001), ISBN 3-533-03826-2. («Этимологический словарь древнеиндоарийского языка»)
 Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Bechtel (Vienna, 2004), ISBN 3-7001-3250-6
 Die Fortsetzung der indogermanischen Laryngale im Indo-Iranischen (Vienna, 2005), ISBN 3-7001-3476-2
 Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihrem Nachleben (Vienna, 2006), ISBN 3-7001-3731-1
 Indogermanistik: Über Darstellungen und Einführungen von den Anfängen bis zur Gegenwart (Vienna, 2009), ISBN 3-7001-6603-6

Примечания

Литература 

 
 Ondrej Šefčík, Václav Blažek: In Memoriam Manfred Mayrhofer (26th September 1926, Linz – 31st October 2011, Vienna). In: Journal of Indo-European Studies 40, 1/2 (2012), S. 173–201.

Ссылки 
   — профиль на сайте Австрийской академии наук
 

Лингвисты Австрии
Индоевропеисты
Члены Австрийской академии наук
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Американского философского общества
Члены Британской академии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Венгерской академии наук
Профессора Венского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты премии Вильгельма фон Гартеля